The Half Breed – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Kalem Company
The Half Breed – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
 The Half-Breed – film del 1914 prodotto dalla Nestor Film Company
 Il meticcio della foresta (The Half-Breed) – film del 1916 diretto da Allan Dwan
The Half Breed – film del 1922 diretto da Charles A. Taylor
 La carica degli Apaches (The Half-Breed) – film del 1952 diretto da Stuart Gilmore